UTRA ist die Abkürzung für:
 UMTS Terrestrial Radio Access, siehe
 UMTS Terrestrial Radio Access Network (UTRAN)
 UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number (UARFCN)

Utra ist der Name:
 eines Asteroiden, siehe (1447) Utra

UTRA